Blastophragma är ett släkte av svampar. Blastophragma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastophragma